Gropskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gropskär (Föglö, Åland), 
 Gropskär, Iniö, Åboland, 
 Gropskär, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar